Thinadhoo (Gaafu Dhaalu-atol), een eiland van het Gaafu Dhaalu-atol, Maldiven
 Thinadhoo (Vaavu-atol), een eiland van het Vaavu-atol, Maldiven